Beatrice Brignone (1978) – politica italiana
 Federica Brignone (1990) – sciatrice alpina italiana
 Filippo Brignone (1812-1877) – generale e politico italiano
 Giuseppe Brignone (1854-1937) – attore italiano
 Giuseppe Brignone (1808-1859) – politico italiano
 Guido Brignone (1947) – politico italiano
 Guido Brignone (1886-1959) – regista, sceneggiatore e attore italiano
 Lilla Brignone, propr. Adelaide Brignone (1913-1984) – attrice italiana
 Lola Visconti-Brignone – (1891-1924) – attrice italiana.
 Maria Rosa Quario coniugata Brignone, detta Ninna (1961) – giornalista ed ex sciatrice alpina italiana 
 Mercedes Brignone (1885-1967) – attrice italiana di teatro, cinema e televisione